Орманов — фамилия; имеет женскую форму Орманова.
 Орманов, Бранимир (также Бранимир Михайлович Горов; 1914—1985) — болгарский адмирал, в период 1920-х — 1940-х годов — политэмигрант, офицер советского Военно-морского флота.
 Орманов, Гали (1907—1978) — советский поэт, писатель, журналист и переводчик, член Союза писателей СССР.
 См. также 
 Орманова — бывшее село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.